FWV ist die Abkürzung für:

 den Frankenwaldverein, einen Heimat- und Wanderverein in Nordbayern und Südthüringen
 Freie Wähler
 den Fränkischen Weinbauverband, gegründet 1836
 das Franck-Werke-Verzeichnis, ein im Aufbau befindliches, größtenteils online gestelltes Verzeichnis aller Werke von César Franck 
 Freie Wissenschaftliche Vereinigung

Siehe auch:
 Frequenzwahlverfahren: siehe Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)

FWV